Пісенний конкурс Євробачення 1982 став 27-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 24 квітня 1982 року в місті Харрогейт, Велика Британія. Франція й Греція не узяли участі в конкурсі, скоротивши кількість учасників до 18. Гран-Прі був присуджений Ніколь, що виступила із піснею «Ein bißchen Frieden», представляючи Німеччину. Фінляндія фінішувала останньою без жодного балу.

Результати

Голосування

Див. також 
Євробачення Юних Музикантів 1982

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
Квітень 1982

1982 у телебаченні
1982 у Європі
Музика Англії
Північний Йоркшир